Sea Dragon () — может означать:

 MH-53E Sea Dragon — американский вертолёт.
 Sea Dragon — компьютерная игра 1982 года.
 Sea Dragon — американская ракета-носитель.
  — вид аттракциона американские горки.

См. также 
 Морской дракон